Та́кер () — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище 

 Ананд Такер (; 1963) — британський режисер і продюсер.
 Бен Такер (; 1930—2013) — американський джазовий контрабасист.
 Вілсон Такер (; 1914—2006) — американський письменник.
 Джордж Такер (; 1927—2065) — американський джазовий контрабасист.
 Крейг Такер () — вигаданий другорядний персонаж анімаційного серіалу Південний парк.
 Кріс Такер (; 1971) — американський комедійний актор, який також виступає в жанрі stand-up comedy.
 Престон Такер (; 1903—1956) — американський підприємець та конструктор автомобілів.
 Річард Такер (; (1884—1942) — американський актор кіно.
 Чарльз Роберт Такер (Роберт Такер, ; 1918—2010) — американський політолог, історик, совєтолог; доктор філософії з історії, професор Принстонського університету.
 Софі Такер (, справжнє ім'я Соня Калиш; 1887—1966) — американська співачка, актриса, комедіантка і радіоведуча.
 Спенсер К. Такер (; 1937) — американський професор з історії й фахівець з військової історії.
 Том Такер (; 1977) — канадський музикант.
 Трент Такер (; 1959) — американський баскетболіст, захисник.

Топонім

Такер () — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія
 Такер — місто, штат Джорджія
 Такер — переписна місцевість, штат Міссісіпі

Інше 
 10914 Такер (10914 Tucker) — астероїд головного поясу, відкритий 31 грудня 1997 року.
 «Такер: Людина і його мрія» () — біографічний фільм про Престона Такера.